Фучик Юліус (1872―1916) — австро-угорський композитор та диригент чеського походження.
 Фучик Юліус (1903―1943) — чеський письменник і журналіст.
  (1876—1951) — чеський оперний співак.
Чеські прізвища